Yongding (永定) kan verwijzen naar de volgende plaatsen in China:

 Yongding (rivier) (永定河), rivier bij Peking
 Yongding County (永定 县), van Longyan
 Yongding District (永定区), Zhangjiajie
 Yongding (Peking), in Mentougou District, Beijing
 Yongding (Nanbu County), in Nanbu County, Sichuan
 Yongding (Huocheng County), in Huocheng County, Xinjiang
 Yongding (Fumin County), in Fumin County, Yunnan